Нисикава:

 Нисикава — посёлок в Японии, находящийся в уезде Нисимураяма префектуры Ямагата.
 Нисикава, Дзюн (род. 2002) — японский футболист.
 Нисикава, Сюсаку (род. 1986) — японский футболист.
 Нисикава, Таканори (род. 1970) — японский поп- и рок-певец, актёр, сэйю.
 Нисикава, Шери (род. 1982) — американская футболистка.
 Нисикава, Эмили (род. 1989) — канадская лыжница, участница Олимпийских игр.